Slovo Erlang není zcela jednoznačné a může být označením více různých entit:

 Erlang – programovací jazyk
 erlang – telekomunikační jednotka
 Agner Krarup Erlang – dánský matematik a technik